Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 176-os, továbbá -os jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 176E busz (Budapest)
 176-os busz (Budapest)megszűnt 1976-ban
 176-os busz (Budapest, 1990–1991)megszűnt
 -os busz (Budapest, 1979–1990)megszűnt
 -os busz (Budapest, 2003–2008)megszűnt